Eumea är ett släkte av tvåvingar. Eumea ingår i familjen parasitflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Parasitflugor
Eumea